Eine lausige Hexe steht für:

 Eine lausige Hexe (Kinderbuchreihe) von Jill Murphy (ab 1964) 
 Eine lausige Hexe (Fernsehserie, 1998), britische Fernsehserie (1998–2002)
 Eine lausige Hexe (Fernsehserie, 2017), britische Fernsehserie (2017–)